Miðfjörður – fiord w północno-zachodniej Islandii, część zatoki Húnaflói,
 Miðfjörður – fiord w północno-wschodniej Islandii, część zatoki Bakkaflói.